Die Saison der Namibia Premier League 2015/16 fand von 12. September 2015 bis 24. April 2016 statt. Tigers FC aus Windhoek hatte vorzeitig am 18. April 2016 nach dem 28. Spieltag den Meistertitel gewonnen.

Tabelle 

2015
Fußballsaison 2015/16